Франческо Пиньятелли ()— имя нескольких представителей неаполитанского рода Пиньятелли.

 Пиньятелли, Франческо (старший) — итальянский куриальный кардинал.

 Пиньятелли, Франческо Мария — итальянский кардинал и церковный сановник Папской области.